Naga Saribu (Pematang Silimahuta), een plaats in Indonesië
Naga Saribu (Padang Bolak), een plaats in Indonesië
Naga Saribu (Dolok), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing